Де́рек Ду́глас Бра́ун (; ) — шотландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Как тренер мужской сборной Великобритании участник зимних Олимпийских игр  и .

Достижения 
 : золото (2005).
 : золото (1988).

 Приз за спортивное мастерство  (): .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Тренеры по кёрлингу Шотландии